Rafael Nadal defensava el títol i va aconseguir emportar-se la victòria després de derrotar, a la final, al tennista japonès Kei Nishikori per 6–3 i 6–2. Amb aquest títol, Nadal aconseguia el seu 11è títol a Montecarlo i el seu 31è títol de Masters 1000, un nou rècord en tots dos casos. Gràcies a la seva victòria Nadal va mantenir el número 1 al rànking de l'ATP.

Caps de sèrie

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Fase de classificació

Caps de sèrie 
  Andreas Seppi (Classificat)
  Guillermo García López (Final classificatòria, Lucky loser)
  Viktor Troicki (Primera ronda)
  Stéfanos Tsitsipàs (Classificat)
  Maximilian Marterer (Primera ronda)
  Florian Mayer (Final classificatòria, Lucky loser)
  Federico Delbonis (Primera ronda)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda) 
  Pierre-Hugues Herbert (Classificat) 
  Jérémy Chardy (Classificat) 
  Denis Istomin (Primera ronda)
  Dušan Lajović (Classificat)
  Mikhail Kukushkin (Primera ronda)
  Mirza Bašić (Final classificatòria, Lucky loser)

Classificats 
  Andreas Seppi
  Marco Cecchinato
  Dušan Lajović
  Stéfanos Tsitsipàs
  Pierre-Hugues Herbert
  Ilià Ivaixka
  Jérémy Chardy

Lucky losers 
  Florian Mayer
  Mirza Bašić
  Guillermo García López

Quadre classificatori

Primera secció

Segona secció

Tercera secció

Quarta secció

Cinquena secció

Sisena secció

Setena secció

Referències 

 Quadre principal
 Quadre classificatori

2018
ATP World Tour 2018